Příjmení Csáky nosí více významných osobností:

 Albin Csáky (1841–1912), maďarský politik
 István Csáky (1894–1941), maďarský politik
 Pál Csáky (* 1956), slovenský politik maďarské národnosti
Viz též
Csák